Deutsche Bibelgesellschaft het Duitse Bijbelgenootschap.
Deutsche Botanische Gesellschaft, Duitstalige botanische vereniging
Denver Botanic Gardens, botanische tuin in Denver (Colorado)
Desert Botanical Garden, botanische tuin in Arizona
Districtsbestuursgebied, Zuid-Afrikaans gebied dat door een districtsbestuur wordt bestuurd
De Bello Gallico, werk geschreven door Julius Caesar over zijn veroveringen in Gallië.